

Prénom 
 Nivard de Reims, ou Saint Nivard, (?-675), archevêque de Reims de 655 à 669, reconnu comme saint par l'Église latine ;
 Nivard de Clairvaux (vers 1100-1150), moine cistercien ;
 Nivard de Gand, écrivain flamand de langue latine du XIIe siècle ;
 Nivard Schlögl (1864-1939), exégète biblique autrichien.

Patronyme 
 André Nivard (1880-1969), peintre français ;
 Charles-François Nivard (1739-1821), peintre français ;
 Franck Nivard (né en 1979), professionnel français des courses hippiques ;
 François Nivard Charles Joseph d'Hénin (1771-1847), général français de la Révolution et de l’Empire.

Autre 
 Maison Étienne-Nivard-de Saint-Dizier, Montréal, Québec, Canada.